Starshine – satellite artificiale
 Starshine – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Starshine Records – etichetta discografica statunitense